Petritsj är en stad i Blagoevgradregionen i Bulgarien, belägen vid Belasicabergen, inte långt från Bulgariens gränser mot Grekland och Nordmakedonien. Staden är centralort i Petritsj kommun.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Orter i Blagoevgrad (region)
Gränsorter i Europa